Religió:
 L'Últim Sopar, més conegut en català per Santa Cena, últim àpat de Jesucrist amb els seus deixebles.

 Obres artístiques:
 La Santa Cena (Leonardo da Vinci)
 L'Últim Sopar (Dalí)
 L'Últim Sopar (Dirk Bouts)
 L'Últim Sopar (El Greco)
 L'Últim Sopar (Fra Angelico)
 L'Últim Sopar (Juan de Juanes)
 L'Últim Sopar (Tintoretto)
 L'Últim Sopar (Ticià)

 Cinema:
 L'últim sopar (pel·lícula), dirigida el 1995 per Stacy Title i protagonitzada per Cameron Diaz.